

Cinema 
Quando tramonta il sole, film diretto da Gennaro Righelli (1918)
Quando tramonta il sole, film diretto da Guido Brignone (1956)

Musica 
 Quando tramonta il sole – album dei Vernice del 1994